L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier, se dispute à Paris du  au . C'est la dernière avant la suppression du tournoi.

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Květa Peschke.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
France
Tennis en France en 2014
Tennis en janvier 2014
Tennis en février 2014
Janvier 2014 en France
Sport en France en février 2014
Sport à Paris en 2014